Basketbalteam van Congo-Kinshasa (mannen)
 Basketbalteam van Congo-Kinshasa (vrouwen)